Batur ima više značenja:
 Batur, Biella
 Batur, Torino